A Eredivisie de 1975–76 foi a 20ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1975-76 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1975–76
1975 no futebol
1976 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1975
Desporto nos Países Baixos em 1976